Il doppio  dell'ASB Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nathalie Dechy e Mara Santangelo erano le campionesse uscenti, ma la Dechy si è ritirata e la Santangelo ha scelto di non partecipare.

In finale, Cara Black e Liezel Huber hanno battuto Natalie Grandin e Laura Granville, con il punteggio di 7-6(4), 6-2.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Sania Mirza /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)

 Flavia Pennetta /  Francesca Schiavone (semifinali)
 Elena Vesnina /  Riza Zalameda (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni

ASB Classic 2010